Das Unibet Masters 2019 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 1. bis 3. Februar 2019 zum siebten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum fünften Mal die ArenaMK in Milton Keynes.

Michael van Gerwen gewann das Turnier zum fünften Mal in Folge, mit einem 11:5 legs Sieg im Finale gegen James Wade.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus best of legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus im Achtelfinale und im Viertelfinale war ein best of 19 legs. Die beiden Halbfinals sowie das Finale wurden im Modus best of 21 legs ausgetragen.

Teilnehmer

Qualifikation 
An dem Turnier nahmen die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 1. Januar 2019 – teil, von denen alle gesetzt waren.

Setzliste

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung exklusiv.

Im englischsprachigen Raum übertrug der Fernsehsender ITV. Zudem bot die PDC einen Livestream zum Turnier an.

Weblinks 
 Turniervorschau auf darts1.de
 Turniervorschau auf dartn.de

Einzelnachweise 

2019
Dartveranstaltung 2019
Dartwettbewerb in Milton Keynes